

Patronymie
Alphonse Moussette, maire de la ville québécoise de Hull de 1936 à 1940.

Autre
La moussette est le nom que l'on donne à l'araignée de mer lorsqu'elle est jeune.

Moussette est le nom d'un groupe de musique basé à Montréal.